Kapfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kapfinger (* 1977), österreichischer Behindertensportler (Ski Alpin, Bob)
 Anton Kapfinger (1912–1984), Südtiroler Politiker 
 Hans Kapfinger (1902–1985), deutscher Zeitungsverleger
 Otto Kapfinger (* 1949), österreichischer Architekt und Publizist
 Sabine Kapfinger (* 1974), österreichische Musikerin, siehe Zabine